Příjmení Tkáč nosí více významných osobností:

 Michal Tkáč (1931–2008), kněz, čestný kanovník Katedrální kapituly u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích 
 Alojz Tkáč (* 1934) – slovenský katolický duchovní
 Vojtech Tkáč (* 1949) – slovenský politik
 Anton Tkáč (1951–2022) – bývalý československý reprezentant v dráhové cyklistice
 Anna Tkáčová (* 1957) – česká překladatelka ze španělštiny, hispanistka a bývalá knihovnice
 Patrik Tkáč (* 1973) – slovenský podnikatel a finančník, spolumajitel a zakladatel firmy J&T